Ко́псала () — бывший железнодорожный разъезд на 162,0 км перегона Кузнечное — Хийтола линии Кушелевка — Сортавала. Место бывшего разъезда находится на границе Ленинградской области и Лахденпохского района Карелии.

История 
Разъезд был открыт в 1927 году. Название было дано по одноимённому посёлку, расположенному в трёх километрах на берегу залива Ладожского озера Kopsalanlahti. Разъезд имел всего один боковой путь, служивший, в основном, для погрузки / разгрузки. Доподлинно неизвестно, работал ли Копсала после Великой Отечественной войны как разъезд, однако последнее его упоминание в атласе схем железных дорог СССР за 1952 год.

До 1960-х годов на бывшем разъезде стоял недемонтированный негабаритный бетонный навес, о который был смертельно травмирован машинист паровоза из Элисенваары. После этого случая навес был снесён.

До 1988—1989 годов (до прокладки бесстыкового пути) на бывшем разъезде сохранялась гранитная облицовка старой финской посадочной платформы.

В настоящее время (2019 год) возле бывшего разъезда сохраняются не менее пяти фундаментов бывших станционных зданий.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт разъезда Копсала на railwayz.info
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Лахденпохский район
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Бывшие железнодорожные станции
Закрытые и разобранные станции